Bernulf est un nom propre qui peut désigner :

Prénom
Bernulf est un prénom masculin peu usité.

Saint chrétien
  Bernulf  (), martyr à Asti dans le Piémont lors de l'invasion des Sarrasins, patron de la ville de Mondovi ; fêté le 24 mars.

Références